Ixil puede referirse a:

 Ixil (idioma), de la familia de lenguas mayenses, hablada en algunas comunidades de México y Guatemala.
 Ixil (etnia), pueblo originario de Guatemala.
 Ixil (municipio), uno de los 106 municipios de Yucatán, México.
 Ixil (Yucatán), localidad de la zona henequenera de Yucatán, cabecera del municipio homónimo.